Gør det selv betyder almindeligvis det at man selv gør noget.
Gør det selv har flere betydninger:
 Gør det Selv (tidsskrift) - dansk tidsskrift udgivet af Bonnier Publications
 Gør det selv (album) - album fra den danske sanger Sys Bjerre fra 2008

Se også
 DIY - forkortelse for do it yourself - dansk gør det selv.